Cabeceiras de Basto (gemeente), een gemeente in het Portugese district Braga
 Cabeceiras de Basto (freguesia), een freguesia in bovenvermelde gemeente